Ørsted Sogn ist der Name folgender Kirchspielsgemeinden in Dänemark:

 Ørsted Sogn (Assens Kommune)
 Ørsted Sogn (Norddjurs Kommune)
 Ørsted Sogn (Roskilde Kommune)